Микро (micro; симбол µ) је префикс у СИ систему јединица који означава фактор од 10-6 (милионити део). Симбол је микро знак (µ).

Потврђен 1960. године, долази из грчког μικρός (транслитеровано: mikros), што значи мали.

Генералније, префикс значи „веома мали“.

Види још 
 СИ

Спољашње везе 
 BIPM вебсајт

СИ префикси

he:תחיליות במערכת היחידות הבינלאומית#מיקרו
nl:Micro
simple:Micro-